Lough bezeichnet:
 als englische Umschreibung von irisch loch einen See, Fjord oder eine Meeresbucht. In zahlreichen Flurnamen enthalten, vgl. Liste irischer Loughs
 Boys of the Lough, schottische Folk-Band
 John Lough (1913–2000), britischer Romanist und Literaturwissenschaftler